International Golf Federation  – federazione sportiva internazionale che governa lo sport del Golf
 International Go Federation  – federazione sportiva internazionale che governa il gioco del Go
 Independent Games Festival  – festival internazionale di produttori di videogiochi
 Inoki Genome Federation  – federazione di wrestling
 Institut für Gravitationsforschung
 Insulin-like growth factor  – fattore di crescita insulino-simile
 Internet Governance Forum  – forum internazionale sulla Internet Governance